Cyprian oder Zyprian ist ein männlicher Vorname und auch ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist abgeleitet vom römischen Namen Cyprianus, der „aus Cypern stammend“, „der Zyprer“ bedeutet.

Namenstag 
 14. September (katholisch, evangelisch, orthodox)
 15. September (anglikanisch)
 16. September (katholisch)

Varianten 
 Ciprian (rumänisch)
 Cipriano (italienisch)
 Cyprián (tschechisch)
 Cyprien (französisch)
 Zyprian

Namensträger

Einname 
 Cyprian von Karthago († 258), Kirchenvater, Bischof von Karthago
 Cyprian von Antiochien († 304), Märtyrer, Heiliger 
 Cyprian (Referendar), gotischer Hofbeamter in Italien (um 520)
 Cyprian (Breslau) († 1207), Bischof von Breslau
 Cyprian von Moskau, Metropolit (1381/82 und 1390–1406)
 Zyprian von Serntein († 1524), Beamter an der kaiserlichen Hofkanzlei

Vorname

Cyprian 
 Cyprian Bridge (1839–1924), britischer Admiral und Marinehistoriker
 Cyprian Ekwensi (1921–2007), nigerianischer Schriftsteller
 Cyprian Fröhlich (1853–1931), deutscher Kapuziner
 Cyprian Godebski (1835–1909 in Paris), polnischer Bildhauer
 Cyprian Granbichler (1835–1868), österreichischer Bergführer
 Cyprian Kern (französisch Cyprien Kern; 1899–1960), orthodoxer Theologe 
 Cyprian Kizito Lwanga (1953–2021), ugandischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Kampala
 Cyprián Lelek (1812–1883), katholischer Priester; Vertreter der tschechischen Nationalbewegung in Schlesien
 Cyprian Monis (* 1945), indischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Asansol
 Cyprian Mrzygłód (* 1998), polnischer Leichtathlet
 Cyprian Kamil Norwid (1821–1883), polnischer Dichter
 Cyprian Regner (1614–1687), niederländischer Jurist
 Cyprian Romberg (1807–1865), deutscher Cellist
 Cyprian de Rore (1515/16–1565), flämischer Komponist der Renaissance
 Cyprian Tansi (1903–1964), nigerianischer römisch-katholischer Priester, Mitglied des Trappistenordens, seliggesprochen

Cyprien 
 Cyprien Ayer (1825–1884), Schweizer Geograph, Romanist und Grammatiker
 Cyprien Barlatey (1821–1891), Schweizer Politiker
 Cyprien Gaillard (* 1980), französischer Künstler
 Cyprien Iov (* 1989), französischer Webvideoproduzent
 Cyprien Katsaris (Kyprianós Katsarís; * 1951), französischer Pianist und Komponist zyprischer Abstammung
 Cyprien Mbuka (* 1943), kongolesischer Ordensgeistlicher, 2001–2021 römisch-katholischer Bischof von Boma
 Cyprien Ntaryamira (1955–1994), Präsident von Burundi
 Cyprien Revel (1805–1886), Schweizer Politiker und Richter
 Cyprien Richard (* 1979), französischer Skirennläufer
 Cyprien Sarrazin (* 1994), französischer Skirennläufer

Familienname 
 Ernst Salomon Cyprian (1673–1745), lutherischer Theologe
 Fra Cyprian (1724–1775), Botaniker, Mediziner und Mechaniker
 Johannes Cyprian (auch: Johann Cyprianus; 1642–1723), polnischer Physiker und lutherischer Theologe
 Juliane Magdalene Cyprian, geb. Jäger (1697–1721), deutsche Dichterin und Frau von Ernst Salomon Cyprian
 Róbert Cyprian (* 1971), slowakischer Badmintonspieler
 Werner Cyprian (1907–1973), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch 
 Cipriano
 Cyprien
 Cyprianskirche
 Saint-Cyprien, Name mehrerer Gemeinden
 St. Zyprian
 Zyprianstein

Familienname
Lateinischer Personenname
Männlicher Vorname